Андре́й Миха́йлович Ры́вкин (род. 10 января 1983, Ленинград, СССР) — американский и российский колумнист, сценарист, эссеист и политический обозреватель.

Биография 
Родился в СССР. Родители, писатель Михаил Жванецкий и актриса и филолог, выпускница Санкт-Петербургского государственного университета Регина Рывкина, никогда не состояли в браке. Есть братья (по отцу) Максим и Дмитрий.

С 1993 по 2002 проживал в США.

Изучал историю и международные отношения в Санкт-Петербургском государственном университете.

С 2012 года работал политическим обозревателем GQ. Публиковался в изданиях The Guardian,The New Republic, BuzzFeed. Является постоянным автором русской версии журнала Esquire. 

Автор идеи и сценарист сериала «Лондонград», соавтор фильма «Духless-2».

Фильмография 
 Лондонград, 2015 (сериал, автор сценария)
 Рашкин, 2015 (сериал, автор сценария, креативный продюсер)
 Духless 2, 2015 (фильм, соавтор сценария)

Примечания 

Сценаристы России
Персоналии по алфавиту